El Torneig del Pacífic 2017, oficialment conegut com a Toray Pan Pacific Open 2017, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als Premier Tournaments de la WTA. La 34a edició del torneig es va celebrar entre el 16 i el 24 de setembre de 2017 a l'Ariake Coliseum de Tòquio (Japó).

La tennista danesa Caroline Wozniacki va guanyar el primer títol de la temporada després de sis finals perdudes. També fou el seu tercer títol a Tòquio, segon consecutiu.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2017
WTA Tour 2017